Castello di Rivalta ist der Name folgender Burgen und Burgställe in Italien:
 Castello di Rivalta (Gazzola), Burg in der Provinz Piacenza
 Castello di Rivalta (Lesignano de’ Bagni), Burgstall in der Provinz Parma
 Castello di Rivalta di Torino, Burg in der Provinz Turin
 Castello di Rivalta Bormida, Burg in der Provinz Alessandria
 Castello di Rivalta sul Mincio, Burgstall in der Provinz Mantua